Bei den VI. Südpazifikspielen 1979, die zum zweiten Mal in Fidschi stattfanden, wurde ein Wettbewerb im Fußball ausgetragen. Am Turnier nahm die bisherige Rekordzahl von zwölf Mannschaften teil. Die Spiele wurden in der Zeit vom 22. August bis 8. September 1979 in Suva ausgetragen. Gespielt wurde in vier Gruppen à drei Teams. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten qualifizierten sich für das Viertelfinale. Zusätzlich wurde noch eine „Trostrunde“ um den fünften Platz zwischen den Gruppendritten und den Verlierern der Viertelfinalspiele ausgespielt, diese wurde jedoch nicht zu Ende gespielt.

Tahiti gewann zum dritten Mal das Turnier der Südpazifikspiele.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}* Kiribati wurde durch den Flying Tigers Club von der South Tarawa Insel vertreten.

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Trostrunde um den 5. Platz (Viertelfinale) 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 5 

|}
vermutlich nicht ausgetragen (Einige Quellen führen einen 5:1-Sieg für die Neuen Hebriden)

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Details zum Turnier 1979 auf rsssf.com (engl.)

1979
Sudpazifikspiele 1979